Benahadux kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benahadux (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Benahadux (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar